

Onomastica
Mortimer – nome proprio di persona inglese maschile

Persone

Edmund Mortimer – attore e regista statunitense
Emily Mortimer – attrice britannica
Favell Lee Mortimer – autore di Reading Without Tears e Far Away
John Clifford Mortimer –  avvocato, drammaturgo, sceneggiatore e autore inglese
John Hamilton Mortimer – pittore inglese
Tony Mortimer – cantante britannico, uno degli East 17
Mortimer – casata anglo-normanna di cui fanno parte:
Roger (III) Mortimer († 1282) – I barone di Wigmore
Isabella Mortimer (dopo il 1247 – prima del 1292) – contessa di Arundel
Edmondo (I) Mortimer (1251-1304) – II barone di Wigmore
Roger (IV) Mortimer (1256 circa -1326) – fratello del precedente, I barone di Chirk
Roger (V) Mortimer (1287-1330) – III barone di Wigmore e I conte di March
Katherine Mortimer (ca. 1314-1369) – contessa di Warkick
Roger (VI) Mortimer (1328-1360) – II conte di March
Edmondo (III) Mortimer (1351-1381) III conte di March e jure uxoris conte di Ulster
Roger (VII) Mortimer (1374-1398) – IV conte di March, erede al trono d'Inghilterra
Edmondo (IV) Mortimer (1376-1409) – fratello minore del precedente
Edmondo (V) Mortimer (1391-1425) – V conte di March e VII conte dell'Ulster
Anna Mortimer (1390-1411) – madre di Riccardo Plantageneto, III duca di York

Personaggi immaginari
Mortimer Mouse – nome di diversi personaggi Disney, il più noto dei quali è l'avversario di Topolino ribattezzato in Italia Topesio
Douglas Mortimer – personaggio del film Per qualche dollaro in più
Philip Mortimer – personaggio del fumetto Blake e Mortimer di Edgar Pierre Jacobs
Dott. Mortimer – personaggio tratto dal romanzo giallo Il mastino dei Baskerville di Arthur Conan Doyle
Mortimer Toynbee – personaggio della serie X-Men noto come Toad.
Mortimer Duke – personaggio del film Una poltrona per due, interpretato da Don Ameche

Storia
Battaglia di Mortimer's Cross – battaglia avvenuta durante la Guerra delle due rose